Prana (hindoeïsme)
Qi (concept)